Иосиф Ассемани:
 Ассемани, Иосиф Симон (1686—1768) — хранитель Ватиканской библиотеки (1738—1768 годы), титулярный архиепископ Тира. За свою деятельность и энциклопедические познания получил прозвище «Великий Ассемани».
 Ассемани, Иосиф Алоизий (1710—1782) — племянник Иосифа Симона, автор 12-томного «Литургического кодекса Вселенской Церкви».